Their Ups and Downs – film del 1914 diretto da Roscoe 'Fatty' Arbuckle
 Their Ups and Downs – film del 1914 diretto da Al Christie